Le terme dendrite, du grec dendron, arbre, a plusieurs significations possibles :

Biologie
 les dendrites sont les prolongements du corps cellulaire des neurones ; Par extension, les prolongements des ostéoblastes ou des mélanocytes sont aussi appelés dendrites.

Mathématiques
 le terme de dendrite s'applique à un certain type de croissance fractale, de par leur ressemblance aux dendrites biologiques, voir Dendrite (fractale) ;
 en lien avec les fractales, une dendrite désigne un représentant d'une certaine famille d'ensembles de Julia ;

Minéralogie
 on appelle dendrite  un cristal qui croît avec des ramifications (instabilité du front de solidification plan), voir Dendrite (solidification) ;

Art
 en peinture, la technique de la dendrite consiste à retoucher au pinceau ou à la plume une forme abstraite obtenue par pliage de taches d’encre ou de pigment projetées sur papier. Elle a notamment été utilisée par George Sand, et son fils Maurice Sand

Religion
 dans le monachisme chrétien oriental le dendrite est un ermite dont la particularité serait de vivre dans les arbres ;

Autre
 Cegedim-Dendrite est une filiale du groupe Cegedim spécialisée dans l’industrie pharmaceutique.

Références